Natalicio hace referencia a varios artículos:

 El nacimiento de una persona; véase parto.
 Cumpleaños, aniversario del nacimiento de una persona viva.
 Aniversario del nacimiento de una persona, viva o muerta.